Dai Jin ist der Name folgender Personen:

* Dai Jin (Maler) (1388–1462), chinesischer Maler

Dai Jin bezeichnet:
 Dai Jin (Pferd), ein in Deutschland gezogenes englisches Vollblutpferd